Berger 404 é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1976/77.

Clubes de futebol de Belize